

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Miastko – miasto 
 Miastko - część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Miastko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Wijewo

Inne 
 Miastko – gmina miejsko-wiejska
 Miastko – dawna gromada
 Miastko – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Miasto, Miastków
 Dekanat Miastko, Miastko (gromada), Nadleśnictwo Miastko